Ningbo International Women’s Tennis Open 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2014 z cyklu Ningbo Challenger rozgrywany w dniach 27 października–2 listopada 2014 roku w Ningbo na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Chinach